Freyberg je lahko:
 Bernard Cyril Baron Freyberg, novozelandski general
 Barbara Freyberg, plemkinja
 Valerian Freyberg, plemič

Glej tudi 
 Freiberg